Berezivka může být:

 Berezivka (město) – město v Oděské oblasti Ukrajiny
 Berezivka (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Charkovské oblasti Ukrajiny

 Berezivka (přítok Dněpru) – řeka na Ukrajině
 Berezivka (přítok Dysna) – řeka na Ukrajině
 Berezivka (přítok Chorolu) – řeka na Ukrajině
 Berezivka (přítok Inhulu) – řeka na Ukrajině
 Berezivka (přítok Inhulce) – řeka na Ukrajině
 Berezivka (přítok Merly) – řeka na Ukrajině
 Berezivka (přítok Prutu) – řeka na Ukrajině